Angela Azevedo Silva Balloussier Ancora da Luz é uma pesquisadora brasileira de artes plásticas, sendo professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Graduada em 1975 em Desenho e Artes Plásticas pela UFRJ, Ângela concluiu seu mestrado em 1986 pela mesma instituição, apresentando o trabalho A fabulação trágica de Portinari na fase dos Retirantes, onde também defendeu, no ano de 1999, a sua tese de doutorado em História Social,com o nome de O Salão Nacional de Arte Moderna - tensão e extensão da modernidade no Brasil - década de 1950.

Publicou vários artigos em periódicos e revistas, também apresentou inúmeras palestras em outras instituições de ensino superior no Brasil e diversos trabalhos artísticos, sendo ainda autora de pelo menos cinco livros, entre os quais podem ser mencionados:

 Uma breve história dos Salões de Arte - da Europa ao Brasil;
 O Século Sombrio -Uma História Geral do Século XX
 Futurismo - Dicionário Crítico do pensamento da direita;
 Anna Letycia.
 Roberto Moriconi''

Adquiriu larga experiência na área de Artes, atuando principalmente nos temas sobre arte moderna, salão arte, modernidade e década de 1950.

Foi diretora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ainda trabalha, mesmo aposentada, orientando os alunos da pós-graduação em seus projetos de dissertação e tese.

Professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro